La discapacitat per autisme és un tipus de discapacitat intel·lectual que mostra dificultats a les habilitats socials de la persona que pateix l'autisme.

Tipus 
Segons el Departament de Treball dels Estats Units, el trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) es considera una discapacitat del desenvolupament neurològica, amb els símptomes que es mesuren en un espectre des de símptomes subtils i lleus fins a retards cognitius i del desenvolupament greus.

Marginació 
Entre el 76 i el 90% de les persones adultes amb trastorn l'espectre de l'autisme (TEA) està aturada.

Critiques 
Molts adults amb lleuger autisme defensen que l'autisme no sigui considerat ni com a discapacitat, ni com a diferència. Tot i això, moltes seus de valoració de la discapacitat consideren l'autisme com una discapacitat del 33%.

Vegeu també 
 Trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat
 Discapacitat

Referències 

Discapacitats
Autisme